

Astronautica 
 Unity – modulo (Nodo 1) della Stazione Spaziale Internazionale

Geografia 
Canada
 Unity – città del Saskatchewan
Stati Uniti d'America
 Unity – territorio della contea di Kennebec, Maine
 Unity – città della contea di Waldo, Maine
 Unity – census-designated place della contea di Waldo, Maine
 Unity – comune della contea di Sullivan, New Hampshire
 Unity – città della contea di Baker, Oregon
 Unity – township della contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Unity – città della contea di Clark, Wisconsin
 Unity – città della contea di Trempealeau, Wisconsin 
 Unity – villaggio del Wisconsin

Musica 
 Unity – album di Larry Young del 1965
 Unity – singolo di James Brown e Afrika Bambaataa del 1984
 Unity – album di Sun Ra del 1977
 Unity – album dei 311 del 1991
 Unity – album dei Pariah (altro nome dei Satan) del 1997
 Unity – album dei Rage del 2002
 Unity – singolo di Kelly Rowland del 2008
 Unity – singolo degli Shinedown del 2012
 Unity – singolo di Alan Walker del 2019
 Unity – album di Nina Hagen del 2022

Informatica 
 Unity – interfaccia utente per ambiente desktop GNOME utilizzata dal sistema operativo Ubuntu.
 Unity – applicativo d'autore per creare videogiochi, presentazioni o animazioni 3D.

Finzione 
 Unito (Unity) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager
 Unity – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade

Videogiochi 
 Unity – agenzia investigativa
 Unity (motore grafico)
Unity: sottotitolo dell'ottavo capitolo della serie di Assassin's Creed